

Geografia 

Sainte-Foy (Landes), comune francese
Sainte-Foy (Saona e Loira), comune francese
Sainte-Foy (Senna Marittima), comune francese
Sainte-Foy (Vandea), comune francese

Sainte-Foy (Canada), città canadese del Québec